Wale – villaggio del comune di Czerniewice (Polonia)
 Wale – rapper statunitense
 Wale (tanto wale) – singolo dei dARI del 2008, dall'album Sottovuoto generazionale